Чикагский филиал (также известный как Филиал, Чикагская мафия, Чикагская шайка, Чикагская преступная семья, Банда Саут-Сайда или Организация) — итало-американский организованный преступный синдикат или преступная семья, базирующаяся в Чикаго (Иллинойс), которая возникла в чикагском районе Саут-Сайд в начале 1910-х годов. Являлась частью крупной итало-американской мафии.

Расцвет Филиала пришёлся на 1920-е годы на времена «сухого закона», когда он будучи под контролем Джонни Торрио и Аль Капоне вёл кровавые войны за контроль за распространение нелегального алкоголя. Помимо бутлегерства Филиал занимался и другими видами криминальной деятельности, включая ростовщичество, нелегальный игорный бизнес, проституцию, вымогательство, политическую коррупцию и убийства.

Капоне был признан виновным в уклонении от уплаты налогов в 1931 году, и следующим руководителем стал Пол Рикка. Он делил власть с Тони Аккардо с 1943 года до его смерти в 1972 году; Аккардо стал единственным главой после смерти Рикки и был одним из самых продолжительных боссов всех времен до его смерти в начале 1990-х.

Хотя у Филиала никогда не было полной монополии на организованную преступность в Чикаго, он долгое время был самой могущественной и жестокой преступной организацией в Чикаго и на Среднем Западе в целом. В отличие от других мафиозных группировок, таких как «Пять семей» Нью-Йорка, Филиал была единой организацией с момента своего создания. Его влияние на пике своего развития простиралось до Калифорнии, Флориды и Невады, и он продолжает действовать по всему Среднему Западу Соединённых Штатов и в Южной Флориде, а также в Лас-Вегасе и других частях Юго-Запада Соединенных Штатов. Повышенное внимание правоохранительных органов и общее истощение привели к её постепенному упадку с конца XX века, хотя она по-прежнему остается одной из крупнейших и наиболее активных организованных преступных группировок в Большом Чикаго и на Среднем Западе.

См. также 
 Джо Айелло — соперник Аль Капоне во времена сухого закона; также был союзником Сальваторе Маранцано во время Кастелламмарской войны
 Отель Гранд-Рапидс
 Скандал с программой найма грузовиков
 Банда Нортсайдцев — банда, соперничавшая с Аль Капоне
 Хронология организованной преступности в Чикаго
 Джордж «Малыш» Туффанелли
 Сицилийский союз
 Рокко Пранно

Примечания 

Аль Капоне
Чикагский филиал
Организации Чикаго
Организации, основанные в 1910 году